Église Saint-Laurian peut faire référence à différentes églises.

Église Saint-Laurian de Vatan
 Église Saint-Laurian de Bellerive-sur-Allier
 Église Saint-Laurian de Nançay

Saint-Laurian